August Hagmann, homme politique allemand, député du Landtag de Bade-Wurtemberg ;
Karin Hagmann (née en 1974), bobeuse et athlète suisse ;
Robert Hagmann (né en 1942), coureur cycliste suisse ;
Stuart Hagmann (ne en 1942), réalisateur américain.

Voir aussi